Santa Catalina, barri de Palma (Mallorca)
 Santa Catalina (Ilocos Sud), municipi filipí de la província d'Ilocos Sud, a l'illa de Luzon
 Santa Catalina o Cimadevilla, barri de Gijón, Astúries
 Santa Catalina (Negros Oriental), municipi filipí de la província de Negros Oriental, a l'illa de Negros
 Santa Catalina (Jujuy),
 Castell de Santa Catalina,

 Illa Santa Catalina (Baixa Califòrnia Sud), illa del golf de Califòrnia, en l'estat de Baixa Califòrnia Sud (Mèxic)
 Illa Santa Catalina (Colòmbia) al Carib, que forma part de l'Arxipèlag de Sant Andrés, Providència i Santa Catalina en el nord-oest de Colòmbia
 Illa de Santa Catalina (Espanya), davant de la ciutat de Ceuta (Espanya)

 Illa Santa Catalina (Califòrnia), illa de la costa de Califòrnia (EUA)

 Santa Catalina Mountains

 Santa Catalina Thomàs